Damasio ist:

 Damasio (Griechenland), eine Ortschaft in Griechenland, etwa 20 km nordwestlich von Larisa